The Hunter kan syfta på:

 The Hunter – originaltitel pa en amerikansk film från 1980, se Människojägaren
 The Hunter (film) – en australisk film från 2011
 The Hunter (musikalbum av Blondie) – ett musikalbum från 1982 av Blondie
 The Hunter (musikalbum av Mastodon) – ett musikalbum från 2011 av Mastodon
 The Hunter (musikalbum av Prey) – ett musikalbum från 2005 av Prey
 The Hunter (låt av Melody Club) – en låt från 2011 av Melody Club